Лісін — російське й ерзянське прізвище. Жіноча форма — Лісіна.

Жінки 
 Лісіна Світлана Омелянівна — кандидат історичних наук.

Чоловіки 
 Лісін Кирило Андрійович (? — 2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лісін Микола Павлович — народний депутат України 4–6 скликань.
 Лісін Олексій Васильович (1990—2020) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Російські прізвища
Ерзянські прізвища